Archonta (рус. Архонты) — ныне недействительная клада (грандотряд) плацентарных млекопитающих, введённая МакКенной и Белл и  объединяющая рукокрылых и современных эуархонтов. 

В 1999 году по результатам молекулярных исследований из старого, основанного на сравнении морфологии надотряда Archonta были вынесены рукокрылые (по новым данным, они оказались на совсем иной ветви плацентарных — Laurasiatheria).

Кладограмма

Примечания

Млекопитающие